VLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Velikie Luki / Velikiye Luki (Russia)